Доходный дом Эйлерса — памятник северного модерна в Санкт-Петербурге. Находится по адресу: улица Рентгена дом 4. В 2001 г. дом включён КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» (1374).

История 
Пятиэтажный дом был построен в 1913—1914 годах в стиле северный модерн для семьи купца 2-й гильдии Г. Ф. Эйлерса, по проекту его сына К. Г. Эйлерса при участии Ф. И. Лидваля. По центру дома арка с маской чёрта и вензелем с инициалом владельца дома — «Е» — Эйлерса. Арка ведёт во двор-колодец, где находятся барельефы цветов и букетов, со сквозным проходом до сквера Низами. По краям от арки устроены площадки с балюстрадами и четырьмя фигурками мальчиков на колоннах.

В культуре 
Дом попал в кадры старого советского фильма «Неоконченная повесть» (1955). Также его можно видеть в фильме «Брат».

Галерея

Примечания 

Архитектура петербургского модерна
Доходные дома Санкт-Петербурга
Здания и сооружения Петроградского района
Сооружения в стиле «северный модерн»